Майкл Со́ка (, ) — английский актёр. Наиболее известен по ролям в фильме «Это Англия» и телесериалах «Быть человеком», «Однажды в стране чудес» и «Однажды в сказке».

Биография 
Родился 13 декабря 1987 года в городе Дерби в графстве Девоншир в семье Роберта Сока () и Кэтлин Лионс (). Отец имел польское происхождение. Младшая сестра — актриса Лорен Сока. Ходил в школу Святого Бенедикта () и был религиозным учеником. Родители развелись, а отец имел длительные проблемы с алкоголем. Роберт Сока умер в 2004 году в результате сердечного приступа, вызванного алкоголем.

Учился в Колледже Бёртона и Южного Девоншира () и сменил несколько мест работ, до того, как стать актёром.

В 2009 году снялся в телефильме «Нелюбимая». В 2011—2013 годах играл оборотня Томаса в телесериале «Быть человеком».

Личная жизнь 
Есть сын Элис Майкл Сока от девушки Фэй, с которой он долгое время встречался.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании